Пять кораблей Королевского флота в разное время назывались HMS Howe, в честь адмирала Ричарда Хау, позже Первого лорда Адмиралтейства. Еще один был отменен в процессе постройки.

 HMS Howe (1805) — бывший индийский торговый корабль Kaikusroo; переименован в Dromedary в 1806, продан на Бермудах в 1864 после долгого использования в качестве плавучей тюрьмы.
 HMS Howe (1815) — 120-пушечный линейный корабль, построен в 1815, разобран в 1854.
 HMS Howe (1860) — 121-пушечный линейный корабль, спущен на воду в 1860, переименован в Bulwark, затем в 1886 переименован в Impregnable.
 HMS Howe (1885) — додредноутный линкор типа Admiral, спущен на воду в 1885.
 Howe, планировался как линейный крейсер типа Admiral, заложен в 1916, отменен в 1919.
 HMS Howe (32) — линкор типа King George V, спущен на воду в 1940, выведен в резерв в 1946, списан в 1957.